Anninsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Anninsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (5 ha)
2. Anninsaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,90, long 28,97),  (1 ha)
3. Anninsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (5 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar